Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a íjászat férfi egyéni íjászat versenyszámát július 31. és augusztus 3. között rendezték a Camp de Tir a l'Arcban.

Versenynaptár

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők.

Selejtező 
A versenyzők négy megadott távolságból összesen 144, távolságonként 36 nyilat lőhettek ki. A négy forduló összpontszámából jött ki a selejtező végeredménye, és a legjobb 32 versenyző folytathatta az egyenes kieséses szakaszban, a többiek kiestek.

Kieséses szakasz

Végeredmény

Források 

Íjászat az 1992. évi nyári olimpiai játékokon